Сухая Балка — многозначный термин.

Топоним

Казахстан 
 Сухая Балка — бывшее село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 1980-е годы.

Россия 
 Сухая Балка — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Сухая Балка — хутор в Волгодонском районе Ростовской области.
 Сухая Балка — посёлок в Тацинском районе Ростовской области.
 Сухая Балка — бывшее село в Городовиковском районе Калмыкии.

Украина 
 Сухая Балка — село в Желтоводском городском совете Днепропетровской области.
 Сухая Балка — посёлок в Дзержинском городском совете Донецкой области.
 Сухая Балка — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Сухая Балка — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Сухая Балка — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Сухая Балка — село в Валковском районе Харьковской области.

Другое 
 Сухая Балка — рудник в Кривом Роге.
 Сухая Балка — исторический район Кривого Рога.
 Сухая Балка — стадион в городt Кривой Рог.